

Пайтуни — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пайтуни — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства